Moroder – cognome

Persone
 Adele Moroder (1887-1966) – scrittrice austriaca naturalizzata italiana
 Alex Moroder (1923-2006) – attivista italiano
 Egon Moroder Rusina (1949) – pittore italiano
 Franz Moroder (1847-1920) – politico e poeta austriaco
 Giorgio Moroder (1940) – compositore e musicista italiano
 Johann Baptist Moroder (1870-1932) – scultore austriaco
 Josef Moroder-Lusenberg (1846-1939) – pittore austriaco
 Karin Moroder (1974) – ex fondista italiana
 Luca Moroder è la figura di uno scalatore nel film Youth - La giovinezza.
 Ludwig Moroder (1879-1953) – scultore e insegnante italiano
 Petra Moroder (1968) – sciatrice italiana
 Riccardo Moroder (1876-1941) – imprenditore e politico italiano